Punto d'impatto (The Last of the Finest) – film del 1990 diretto da John Mackenzie
Punto d'impatto (The Ledge) – film del 2011 diretto da Matthew Chapman
Derailed - Punto d'impatto (Derailed) – film del 2002 diretto da Bob Misiorowski